III Circoscrizione – zona di Palermo
III Circoscrizione – zona di Trieste